Fahrenheit kan syfta på:

 Fahrenheit – temperaturskala, se Grad Fahrenheit
 Fahrenheit 451 – roman av Ray Bradbury
 Fahrenheit 451 (film) – en film från 1966 regisserad av François Truffaut
 Fahrenheit 9/11 – dokumentärfilm av Michael Moore
 Fahrenheit (TV-spel) – ett datorspel utvecklat av Quantic Dream och publicerat av Atari år 2005
 Fahrenheit (musikgrupp) – ett taiwanesiskt pojkband som bildades 2005
 Fahrenheit (parfym) – en parfym av Dior
 7536 Fahrenheit – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736) – tysk fysiker och upphovsman till Fahrenheitskalan

Lågtyska efternamn